Carinthia steht für:

 Carinthia (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift
 Verlag Carinthia, österreichischer Buchverlag
 Carinthia, Tochtermarke der österreichischen Goldeck Textil
 Carinthia Saxophonquartett, österreichisches Saxophonquartett
 Carinthia University of Applied Sciences (CUAS), siehe Fachhochschule Kärnten
 K.Ö.a.V. Carinthia, Studentenverbindung
 Hermann von Carinthia (um 1100–um 1155), Philosoph, Astronom, Astrologe, Mathematiker, Übersetzer und Autor

Schiffe:
 Carinthia (Schiff, 1895), 1900 bei Haiti gestrandet
 SS „Carinthia“, Schiff des Österreichischen Lloyd von 1900, 1929 verschrottet, siehe Liste der Schiffe des Österreichischen Lloyd#Tabelle
 Carinthia (Schiff, 1925), 1940 bei Irland gesunken
 RMS Carinthia (Schiff, 1956), 2005/2006 verschrottet
 Carinthia (Schiff, 1973), 1985 verkauft
 Carinthia VII, deutsche Megayacht (2002)